Midtown pode se referir a:

Lugares

Bairros 

 Midtown (Toronto), Ontário

 Midtown Atlanta, Geórgia
 Midtown (Detroit), Michigan
 Midtown (Houston), Texas
 Midtown Manhattan, Nova Iorque
 Midtown Miami, Flórida

Outras localidades 

 Midtown, cidade do Tennessee
 Sunol-Midtown, região censitária da Califórnia

Outros 
 Midtown, extinta banda de pop punk

Desambiguação